Selected Ambient Works naziv je dvaju ambijentalnih albuma koje je početkom 1990-ih objavio britanski elektronički glazbenik Richard D. James (pod pseudonimom Aphex Twin):

Selected Ambient Works 85–92 (1992.), uglavnom pisan skraćeno kao SAW 85-92 ili SAW I
Selected Ambient Works Volume II (1994.), uglavnom pisan skraćeno kao SAW II